Saint Léon désigne plusieurs saints chrétiens :

 Léon de Patare (),  martyr en Lycie avec Parégoire ; fêté le 18 février ;
 Léon I le Grand († vers 461), pape ; fêté le 10 novembre ;
 Léon de Sens († vers 538 ou 541), évêque de Sens vers 533-538 ou 541 ;
 Léon de Catane († 787), évêque de Catane, thaumaturge ; fêté le 20 février ;
 Léon de Carentan (° vers 856 - † vers 890), ou Léon de Bayonne, évêque de Rouen puis évêque de Bayonne où il fut assassiné, évangélisateur du Pays basque ;
 Léon IX, pape de 1049  à 1054 ;
 Leo Tanaka († 1617), avec Ferdinando de Ayala et Alfonso Navarrete, bienheureux, missionnaires espagnols, martyrs décapités à Omura au Japon ; fêtés le .

Calendrier 
 : .

Divers 
 Saint Léon, roman de William Godwin.

Références